Barbatus – asteroide
Barbatus – cognomen romano
Barbato di Benevento – santo della Chiesa Cattolica
Gypaetus barbatus – avvoltoio
Erignathus barbatus – foca
Sus barbatus – cinghiale
Scleromystax barbatus – pesce